Naturschutzgebiet Elsebachtal steht für:

 Naturschutzgebiet Elsebachtal (Iserlohn) bei Iserlohn, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Elsebachtal (Schwerte), bei Schwerte-Ergste, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen